Bimler ist der Familienname von:

 Hans Bimler (1960–1929), deutscher Zeichenlehrer und Künstler
 Kurt Bimler (1883–1951), deutscher Kunsthistoriker und Bildhauer